Budak (Gospić), Kroatië
 Mile Budak, Kroatisch dichter